Торе́-Ліоте́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Мерт і Мозель. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 280 км на схід від Парижа, 80 км на південь від Меца, 30 км на південь від Нансі.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Лотарингія. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Гранд-Ест.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 51 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 139,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Торе-Ліоте на сайті французького Національного інституту географії
 Торе-Ліоте на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Торе-Ліоте на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Торе-Ліоте на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Торе-Ліоте на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Мерт і Мозель

Примітки 

Муніципалітети департаменту Мерт і Мозель